Капетани регенти Сан Марина () је колективни огран шефа државе и шефа владе Сан Марина. Базирана је на функцији римског конзула.

Увек се бирају два капетана регента на период од по 6 месеци. На дужност традиционално ступају 1. априла и 1. октобра и обично припадају супротним странкама.

Први капетани регенти су били Филипо да Стерпето и Одоне Скарито изабрани 1243.

Прва жена капетан регент била је Марија Леа Педини која је била на овој функцији од априла до октобра 1981.

Тренутни састав

Списак капетана регената Сан Марина од 1990.

Спољашње везе 

Политика Сан Марина